El nombre Jano puede referirse a:

 Jano, dios de la mitología romana.
 Arco de Jano, un antiguo arco romano en la ciudad de Roma.
 Jano, satélite del planeta Saturno.
 Jano, hipocorístico del nombre propio masculino Alejandro (Chile).

También puede referirse a los siguientes lugares geográficos:
 Jano, municipio de Honduras.
 Isla Jano, una isla de la Antártida.
 Monte Jano, un cerro en León (España).
 Pico Jano, un monte en Liébana, Cantabria (España).
 Pico Jano, un monte en el valle de Iguña, Cantabria (España).

O a las siguientes personas:
 Jano de Chipre, rey de Chipre.
 Jano, cartelista cinematográfico español.

Enlaces externos